Pichón o  Pichon puede referirse a:

 El pichón o polluelo (en España, polluelo de paloma).
 El pichón o trigo harinero (Triticum aestivum), la especie de trigo más extensamente cultivada en el mundo.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:
 Alain Pichon, jurista francés.
 Enrique Pichon-Rivière (1907-1977), psiquiatra suizo nacionalizado argentino.
 Jérôme Pichon, coleccionista de arte francés.
 José Pichón (m. 1379), tesorero y administrador de los impuestos reales de la ciudad y el arzobispado de Sevilla (España), de origen judío.
 Laurent Pichon, ciclista francés.
 Liz Pichon, ilustradora británica.
 Loïc Pichon, actor francés.
 Marcel Pichon, botánico francés.
 Marinette Pichon, futbolista francesa.
 Michel Pichon, humorista francés.
 Mickaël Pichon, ciclista francés.
 Stephen Pichon, político francés.

 Alain Le Pichon, antropólogo francés.
 Xavier Le Pichon, geofísico franco-vietnamita.

Además, puede referirse a:
 Pichon, apellido.
 ‘ ‘ Pichón (es): Gesto de comprimir o apretar el estómago 
 Pichon, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Belle-Anse.
 Le Pichon, apellido.
 Tiro de Pichón, barrio de la ciudad de Málaga (España).
 El tiro de pichón, modalidad de tiro deportivo.
 Puerto Pichón, bahía de la isla de la Sociedad (Malvinas).
 Pichon Baron, vino de Burdeos (Francia).